MSLAG steht für:

 Mährisch-schlesische Lokalbahn-Aktiengesellschaft, ein früheres Eisenbahnunternehmen in Österreichisch-Schlesien
 Münsterische Schifffahrts- und Lagerhaus AG

Abkürzung